Niemenkylä kan syfta på:

 Niemenkylä – en by i Sjundeå kommun Nyland, se Näsby, Sjundeå kommun
 Niemenkylä, Vichtis – en by i Vichtis
 Niemenkylä  – en by i Luvia, se Arnäs, Luvia